pestano, abitante di Paestum
 Mario Pestano, atleta spagnolo
 Ortigosa de Pestaño, comune spagnolo